Het WTA-toernooi van Antwerpen in 2005 werd half februari gehouden. Amelie Mauresmo won het toernooi. Ze was als eerste geplaatst en ze versloeg de als derde geplaatste Venus Williams met 4-6, 7-5, 6-4. Het was Mauresmo's eerste toernooizege in Antwerpen.

De speelster die dit toernooi drie keer weet te winnen binnen vijf jaar mag een diamanten racket ter waarde van 1 miljoen euro mee naar huis nemen. Williams kwam dit jaar dicht bij deze trofee, zij won het toernooi eerder in 2002 en 2003, maar moest dus nipt de duimen leggen voor Mauresmo na een spannende finale.

Geplaatste spelers

  Amelie Mauresmo (winnaar)
  Anastasia Myskina (halve finale)
  Venus Williams (finale)
  Alicia Molik (halve finale)
  Nadja Petrova (tweede ronde)
  Nathalie Dechy (eerste ronde)
  Patty Schnyder (kwartfinale)
  Karolina Šprem ''(eerste ronde)

Speeltabel
Q = KwalifikatiespeelsterWC = Wild Card

Externe link 
  Toernooischema WTA

Antwerpen 2005
Antwerpen